Kepler-Gymnasium oder Johannes-Kepler-Gymnasium steht für:
 Johannes-Kepler-Gymnasium Bad Cannstatt
 Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz
 Kepler-Gymnasium Freiburg
 Johannes-Kepler-Gymnasium Garbsen
 Bundesrealgymnasium Keplerstraße Graz, siehe BRG Kepler
  Johannes-Kepler-Gymnasium Ibbenbüren 
 Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg
 Kepler-Gymnasium Pforzheim
 Kepler-Gymnasium Tübingen
 Kepler-Gymnasium Ulm
 Kepler-Gymnasium Weiden